Deux navires de la Marine argentine ont porté le nom de ARA 9 de Julio, en référence à l'indépendance de l'Argentine survenue le  :
 l', un croiseur protégé ;
 l', un croiseur léger, ancien  racheté à l'US Navy en 1951.

Nueve de Julio